Le Campus central de Strasbourg (désigné aussi sous Campus Central de l'Esplanade, Campus Centre, Campus de l'Esplanade ou de manière plus familière L'Espla), est le principal campus de l'université de Strasbourg, il accueille le siège de l'université et regroupe de nombreuses composantes de l'université strasbourgeoise, ainsi qu'une grande partie de ses unités de recherches. Plusieurs grandes écoles, indépendantes de l'université y sont aussi présentes (école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg et INSA), ainsi que plusieurs restaurants universitaires et cités universitaires.

Localisation 

Le campus est en grande partie situé dans le quartier de l'Esplanade, proche du centre historique de Strasbourg.

Historique 

Il s'est construit à partir des années 60, au cœur du nouveau quartier de l'Esplanade dans le prolongement des bâtiments de l'université construits par les Allemands (à la suite de la Guerre de 1870), tels que le Palais Universitaire ou l'observatoire astronomique. C'est l'architecte-urbaniste Charles-Gustave Stoskopf qui sera chargé de dessiner les plans de ce nouveau quartier et donc, ceux des nouveaux bâtiments de l'université de Strasbourg.

Composition 

Le campus abrite le siège de l'université de Strasbourg, le secrétariat permanent de la confédération européenne des universités du Rhin supérieur (réseau EUCOR) dont l'université est membre et le siège de la fondation européenne de la science.

Enseignement 

Il regroupe des unités d'enseignements rattachés à l'université de Strasbourg :
 l’UFR des arts,
 l’UFR des langues et sciences humaines appliquées,
 l’UFR des langues vivantes,
 l’UFR des lettres,
 l'institut international d'études françaises (IIEF)
 le centre d'études internationales de la propriété intellectuelle,
 le centre universitaire d'enseignement du journalisme, 
 l’école de management Strasbourg (EM Strasbourg),
 la faculté des sciences économiques et de gestion de Strasbourg, 
 la faculté de droit, sciences politiques et gestion de Strasbourg, 
 l’institut d'études politiques de Strasbourg,
 l’institut de préparation à l'administration générale (IPAG),
 l’institut du travail (IDT),
 l’institut des hautes études européennes (IHEE),
 l’UFR des sciences sociales, pratiques sociales et développement,
 l’UFR des sciences historiques 
 l’UFR des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS),
 l’UFR de philosophie, linguistique et sciences de l’éducation,
 la faculté de géographie et d’aménagement, 
 l'UFR de philosophie, linguistique et sciences de l'éducation (PLISE),
 la faculté de théologie catholique de Strasbourg,
 la faculté de théologie protestante,
 la faculté de psychologie,
 l'école et observatoire des sciences de la Terre (EOST)
 la faculté de chimie,
 la faculté des sciences de la vie,
 l’observatoire astronomique de Strasbourg,
 l’UFR de mathématique et d’informatique,
 l’UFR de physique et d'ingénierie.

Ainsi que d'autres institutions strasbourgeoises (qui ne sont pas des composantes de l'université) :
 l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg (ESADS),

 l'école nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES),
 l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA).

Recherche 
Les unités de recherche rattachées à l'université de Strasbourg :
 le collège doctoral européen de l'université de Strasbourg (CDE),

 l'institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP),
 l'institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC),
 l'institut de recherches mathématiques avancées (IRMA),
 l'institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (ISIS),
 la maison des sciences de l'homme (MISHA),
 l'institut fédératif de recherche en neurosciences de Strasbourg.

Bibliothèques et centre de documentation 

 la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU),
 la bibliothèque des sciences et techniques,
 la bibliothèque l'Alinéa (anciennement U2-U3),
 le centre national de documentation pédagogique (CRDP).

Vie étudiante 

Plusieurs résidences étudiantes y sont présentes :
 le collège doctoral européen de l'université de Strasbourg (CDE), 
 la résidence universitaire de la Gallia,
 la résidence universitaire de la Somme,
 la résidence universitaire les Flamboyants,
 la résidence universitaire Paul Appell,
 la maison de l'ingénieur,
 la maison de l'étudiante,
 le foyer de l'étudiant catholique (FEC).

Ainsi que de nombreux restaurants universitaires :
 le restaurant universitaire de l'Esplanade,
 le restaurant universitaire de la Gallia,
 le restaurant universitaire Paul Appell,
 le restaurant universitaire du foyer de l'étudiant catholique (FEC).

Et de nombreux services à destination des étudiants :
 le service universitaire de médecine préventive de Strasbourg (SUMPS),
 deux mutuelles étudiantes : la mutuelle générale des étudiants de l'Est (MGEL) et la mutuelle des étudiants (LMDE),
 un centre sportif universitaire et une halle de sport,
 le centre information jeunesse Alsace (CIJA).

Culture 

Plusieurs musées et un jardin botanique dépendant de l'université de Strasbourg y sont présents :
 le jardin botanique de l'université de Strasbourg,
 le musée de sismologie et de magnétisme terrestre,
 le planétarium de Strasbourg,
 le musée zoologique de la ville de Strasbourg, l'université gère les collections scientifiques du musée et leur valorisation.

Autres 

 11 rue Silbermann
 Espace Arc-en-Ciel
 Maison des personnels
 Maison universitaire France-Japon
 Villa Arconati Visconti

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Campus de Cronenbourg
 Campus d'Illkirch
 Campus Médecine

Liens externes 
 Plan du campus